Sony Ericsson W890i вышел в первой половине 2008 года. Выпущен компанией Sony Ericsson.

Аппарат из музыкальной серии Walkman является наследником Sony Ericsson W880. W890 оборудован 2-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA, 3,2-Мп камерой и фронтальной камерой для видеозвонков (последнее для W890i), беспроводным модулем Bluetooth с профилем A2DP, FM-радио с RDS. Устройство поддерживает карты памяти формата Memory Stick Micro (M2).

Технические характеристики

Описание возможностей и функций телефона

Камера 
 Отправка изображений в веб-журнал
Потребуется всего несколько секунд для размещения снятых фотографии в сети.
 Цифровое увеличение — до 3.2x
Подойдите ближе к объекту.
 Камера — 3.2 megapixel
Поймайте момент и покажите его другим.
 Запись видео
Позволяет снимать движение в момент, когда оно происходит.

Музыка 
 SensMe
Музыка под ваше настроение. Слушайте, а также создавайте плей-листы! Песни сортируются в соответствии со стилем музыки.
 Поддержка мелодий — MP3, AAC
Вы можете установить записи исполнителей в качестве сигнала вызова.
 TrackID™
Запишите несколько секунд песни и вся информация о дорожке, исполнителе или альбоме будет предоставлена через несколько секунд.
 PlayNow™
Загрузите в телефон музыку и игры.
 Mega Bass™
Улучшите звучание басов, пусть музыка станет объёмнее.
 Bluetooth™; стерео (A2DP)
Музыка из телефона в микрогарнитуру по беспроводному соединению.
 Walkman™ player
Потрясающий плеер, которого нет в других телефонах.

Интернет 
 Веб-браузер
Полноценный Интернет-браузер·с поддержкой стандартных протоколов, изображений и видео.
 RSS-каналы
Будьте в курсе последних новостей с помощью вашего телефона.
 Открой веб-браузер NetFront™
Полноценный Интернет-браузер с поддержкой стандартных протоколов, изображения и видео.
 Web-каналы.
Будьте в курсе последних новостей с помощью Вашего телефона.

Развлечения 
 Радио
Круглые сутки с любимыми радиостанциями. Радио — FM-радиоприемник с функцией RDS (поддержкой международного стандарта радиоданных)
 Java
Добавьте приложений и игр на свой телефон.
 Трехмерные игры
Наслаждайтесь качественными полноцветными играми.
 Просмотр видео
Просматривайте видеоклипы на экране своего телефона.
 Потоковое видео
Просматривайте видео сразу после получения. Сохранять не требуется.
 FlashLite
Позволяет отображать Flash-анимации и меню.

Настройка и подключение 
 Поддержка USB
Подключите свой телефон к компьютеру.
 USB-накопитель
Подключайте и перемещайте объекты между компьютером и телефоном.
 Синхронизация с ПК
Сохраняйте телефонные контакты, календарь и информацию электронного секретаря согласованно с соответствующей информацией в компьютере.
 Модем
Подключите свой компьютер к Интернету при помощи своего телефона, где бы вы не находились.
 Технология Bluetooth™
Безопасное беспроводное соединение для передачи данных на другие устройства Bluetooth™ на расстоянии до 10 метров.

Обмен сообщениями 
 Текстовые сообщения (SMS)
Отправляйте текстовые сообщения в любую точку мира.
 Диктофон
Запишите голосовое сообщение или звуковой ролик и отправьте его в сообщении.
 Предиктивный ввод текста
Быстрый и простой способ ввода текста в сообщения.
 Отправка MMS-сообщений
Обмен яркими мультимедийными сообщениями.
 Электронная почта
Проверяйте папку «Входящие» своей электронной почты, где бы вы ни находились.

Связь 
 Видеозвонки
Благодаря функции видео в реальном времени вы можете видеть своего собеседника во время разговора.
 Вибросигнал
Даже если телефон находится в беззвучном режиме, вы будете знать о новом звонке или сообщении.
 Громкоговоритель
Удобство микрогарнитуры во время звонка.

Дизайн 
 Анимация фона
Стильные движущиеся объекты на экране.
 Фоновая картинка
Пусть в режиме ожидания на экране будет любимая картинка.
 Цвета
Потрясающий внешний вид!

Органайзер 
 Таймер
Установите время на своем телефоне, и по истечении он подаст сигнал.
 Задачи
Создавайте, сортируйте и сохраняйте детали про вещи, которые необходимо сделать. Устанавливайте памятки.
 Секундомер
Измерьте количество времени, которое занимает то или иное действие.
 Телефонная книга
Информация необходимая для поддержания связи со своими друзьями и близкими.
 Заметки
Цифровые заметки для тех вещей, которые необходимо помнить.
 Режим «Flight mode» (режим полета)
Для использования прочих, безопасных функций необходимо отключить радиопередатчик в телефоне.
 Календарь
Сохраняйте информацию о запланированных встречах и устанавливайте памятки.
 Калькулятор
Полнофункциональный калькулятор при необходимости.
 Будильник
Установите будильник по своему усмотрению.

Возможности

Media Go™ 
Теперь развлечения будут всегда с Вами — Media Go™ позволяет без труда систематизировать содержимое Вашего телефона и добавлять новый контент. Переносите медиафайлы с телефона на компьютер и наоборот простым перетаскиванием. Кроме того, Media Go™ автоматически преобразует фильмы и аудиофайлы в необходимый формат для обеспечения наилучшего качества.

Walkman® 
Куда бы и когда бы вы ни направлялись, ваша любимая музыка будет с вами. Ваш W890i — не только мобильный телефон. Это ещё и портативное музыкальное устройство.

TrackID™ 
Как называется эта песня? Просто запишите небольшой фрагмент музыки, и TrackID™ (под управлением Gracenote Mobile MusicID) через несколько секунд сообщит вам название песни, альбома и имя исполнителя.

SensMe™ 
Составляйте списки песен, выбирая их в зависимости от темпа и вашего настроения. Медленные или быстрые, веселые или грустные — SensMe™ позволяет выбирать песни из карты песен с двумя осями.

Подкасты 
Подпишитесь на видео и музыкальные подкасты. Передавайте подкасты на ваш телефон с помощью программного обеспечения Sony Ericsson Media Manager (CD с этим ПО входит в комплект телефона) и наслаждайтесь ими на ходу.

Ссылки 
 W890i на официальном сайте компании
Обзоры